Юрьево — село в Сандовском муниципальном округе Тверской области России.

География 
Село расположено в 26 км на юго-восток от центра муниципального округа посёлка Сандово.

История 
В 1818 году в селе была построена каменная Спасская церковь с 3 престолами, метрические книги с 1801 года. 

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Арханской волости Весьегонского уезда Тверской губернии. 

С 1929 года село входило в состав Устровского сельсовета Сандовского района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 2005 года — в составе Старосандовского сельского поселения, с 2013 года — в составе Топоровского сельского поселения, с 2020 года — в составе Сандовского муниципального округа.

Население

Достопримечательности 
В селе расположена недействующая Церковь Спаса Нерукотворного Образа (1818).

Примечания 

Населённые пункты Сандовского района